У́лица Пограни́чников:
 Улица Пограничников — улица в Красноярске
 Улица Пограничников — улица в Лубнах
 Улица Пограничников — улица в Сестрорецке (Санкт-Петербург)